Дмитрий Петрович Шумов  (26 октября 1861, Санкт-Петербург — 20 июля 1906, Кронштадт) — капитан 2-го ранга, участник русско-японской войны, георгиевский кавалер.

Биография 
Сын вице-адмирала Петра Степановича Шумова. Детство и юношество провел в Кронштадте. Окончил реальное училище, а 16 октября 1879 года был зачислен в Морское училище, которое окончил 22-м по списку. 30 сентября 1883 года произведен в мичманы. Прослушал краткий курс минного дела при Офицерских минных классах в 1884 году. С 1 января 1891 года лейтенант. В 1899 году окончил Офицерские минные классы. 21 декабря 1893 зачислен в минные офицеры 1-го класса. 1 января 1904 произведён в капитаны 2-го ранга.

В 1883—1885 годах служил на броненосном фрегате «Минин», на котором в 1883 году совершил первое кругосветное плавание. Далее служил на канонерской лодке «Ёрш» (1887), броненосной лодке «Чародейка» (1887—1888), мониторе «Перун» (1888), крейсере 2-го ранга «Африка» (1889). Минный офицер броненосца береговой обороны «Адмирал Спиридов» (1890—1891), фрегата «Генерал-Адмирал» (1891), крейсера 1-го ранга «Адмирал Корнилов» (1892—1896). Заведовал миноносками № 15 (11.05-10.09.1897), № 25 (07.05-07.06.1898), № 34 (07.06-07.09.1898), № 53 (07.05-07.06.1899), № 23 (07.06-07.09.1899), № 9, 36 и 40 (09.05-09.09.1900) в отряде миноносок Санкт-Петербургского порта. 2 мая 1897 назначен минным офицером на строящийся броненосец «Ослябя», 4 января 1898 также командиром роты. В кампании 1901 и 1902 годов — флагманский минный офицер штаба командующего Отдельным отрядом судов Балтийского моря, назначенных для испытаний.

15 июля 1902 года назначен старшим офицером эскадренного броненосца «Цесаревич», на котором совершил переход на Дальний Восток. 28 июля 1904 года, после гибели адмирала Витгефта и командира броненосца, Шумов принял командование кораблем. Увёл сильно повреждённый броненосец в нейтральный порт. За подвиги был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени, золотым оружием и орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами и с надписью за храбрость.

28 августа 1905 года вернулся в Санкт-Петербург и вскоре был отправлен в Германию председателем комиссии по приёмке новых миноносцев в Эльбинге. После возвращения из-за границы был назначен временным командиром 7-го флотского экипажа. В ночь на 20 июля 1906 года он был убит мятежниками матросами во время Кронштадтского бунта. Исключен из списков флота 29 июля 1906 года. Погребён в церкви Святой Троицы на Свято-Троицком кладбище в Ораниенбауме.

Литература 
 Книга русской скорби. — Вып. 3. — СПб., 1909. — С.108-115.

Участники Русско-японской войны (Россия)
Жертвы революционного террора в Российской империи